Göllner bzw. Goellner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Göllner (1911–1995), rumänischer Historiker und Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes Securitate
 Emil Göllner (1859–nach 1898), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Günther Göllner (* 1941), deutscher Skispringer
 Kurt Eberhard Goellner (1880–1955), deutscher Maler und Bildhauer
 Lena Göllner (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Marc-Kevin Goellner (* 1970), deutscher Tennisspieler
 Marco Göllner (* 1971), deutscher Hörspielproduzent und -regisseur
 Marie-Louise Göllner (1932–2022), amerikanisch-deutsche Musikforscherin
 Markus Göllner, deutscher Skispringer
 Matthias Meyer-Göllner (* 1963), deutscher Musikpädagoge und Kinderliedermacher
 Reinhard Göllner (* 1945), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Stefan Göllner (* 1971), deutscher Basketballspieler
 Theodor Göllner (1929–2022), deutscher Musikwissenschaftler
 Uwe Göllner (* 1945), deutscher Politiker 

Siehe auch:
 Göllnersmühle